Une commission du Développement durable (CDD) est un regroupement de parlementaires chargé des questions liées développement durable. Elle peut faire référence à :

 la commission du Développement durable et de l'Aménagement du territoire, un groupe constitué de députés de l’Assemblée nationale française, actif depuis 2009 ;
 la commission de l’Aménagement du territoire et du Développement durable, un groupe constitué de sénateurs du Sénat français, actif depuis 2012 ;
 la commission du Développement durable, un ancien organisme du Conseil économique et social des Nations unies, actif entre 1992 et 2013 ;
 la  (SDC), un groupe constitué de membres de la Chambre des communes britannique, actif entre 2000 et 2011.

Voir aussi 
 Commission de l'Environnement, de la Santé publique et de la Sécurité alimentaire (ENVI) du Parlement européen
  du Sénat des États-Unis
  de la Chambre des communes du Royaume-Uni, qui contrôle le département de l'Environnement, de l'Alimentation et des Affaires rurales
  de la Chambre des communes du Royaume-Uni
 Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie, commission de l'Assemblée fédérale suisse
 Commission de coopération environnementale, organisation créée en 1994 par le Canada, le Mexique et les États-Unis